L'Indian Wells Masters 2008 (conosciuto anche come Pacific Life Open per motivi di sponsorizzazione) è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la 32ª edizione dell'Indian Wells Masters, che fa parte della categoria ATP Masters Series nell'ambito dell'ATP Tour 2008, e della Tier I nell'ambito del WTA Tour 2008. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati all'Indian Wells Tennis Garden di Indian Wells in California, dal 10 al 23 marzo 2008.

Campioni

Singolare maschile 

 Novak Đoković ha battuto in finale  Mardy Fish 6–2, 5–7, 6–3

Singolare femminile 

 Ana Ivanović ha battuto in finale  Svetlana Kuznecova 6–4, 6–3

Doppio maschile

 Jonathan Erlich /  Andy Ram hanno battuto in finale  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić 6–4, 6–4

Doppio femminile

 Dinara Safina /  Elena Vesnina hanno battuto in finale  Zi Yan /  Jie Zheng 6–1, 1–6, 10–8

Altri progetti

Collegamenti esterni

 
ATP Tour 2008
WTA Tour 2008